Годивје се може односити на:
 Годивје (Дебарца), насељено место у општини Дебарца, Северна Македонија
 Годивје (Кривогаштани), насељено место у општини Кривогаштани, Северна Македонија